Oude Diep, een deel van het Dwarsdiep (Marum)
Oude Diep, voormalig kanaal te Noordbroek
Oude Diepje, de vroegere loop van het Reitdiep bij Winsum
Oude diep (Westerwolde), een andere naam voor de Ruiten Aa
Oude Diep (Drenthe)
Oude Diep, andere naam voor het Buiten Nieuwediep te Noordbroek en Nieuw-Scheemda

Kanaal in Groningen (provincie)